Flamingo Road strada della Contea di Broward in Florida;
Flamingo Road via di Las Vegas (Nevada);
Flamingo Road romanzo del 1942 di Robert Wilder;
Viale Flamingo (Flamingo Road) film del 1949 di Michael Curtiz con Joan Crawford dal romanzo omonimo;
Flamingo Road serial TV (1980-1982) dal romanzo omonimo.